Pereira se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Guido Pereira
 Huascar Pereira